Baten Kaitos pode ser:

Jogos de Video Game 
 Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean, jogo para a plataforma Nintendo GameCube.
 Baten Kaitos Origins, jogo para a plataforma Nintendo GameCube.

Astronomia 
A estrela Baten Kaitos, também conhecida como Zeta Ceti.

Desambiguação